2. breddegrad kan henvise til:

 2. nordlige breddekreds
 2. sydlige breddekreds